BUL steht für:
 Bulgarien
 Landkreis Amberg-Sulzbach und Schwandorf (für Burglengenfeld), Kfz-Kennzeichen

Bul bezeichnet:
 einen Nebenfluss des Lugassa in Osttimor
 Bul (Boot), ein palauisches Patrouillenboot
 Bul le Mérite, eine deutsche Auszeichnung für Verdienste um die Innere Sicherheit
 eine von drei Tanzzeremonien der Schilluk im Südsudan

bul steht für:
 Bulgarische Sprache (ISO-639-3-Code)

Siehe auch:
 Bull
 Buhl
 Boule
 Bool
 Boole

Abkürzung